Studio Theater (Amsterdam), een theater in Amsterdam
 Studio Theater (Haarlem), een voormalige bioscoop in Haarlem
 Studio Theater (Wenen), een theater in Wenen
 Studio Theater Lido, een bioscoop in Leiden
 Studio Theatre (Washington D.C.), een theater in Washington D.C., Verenigde Staten
 Studio 100 Pop-Up Theater, een tijdelijk theatergebouw van Studio 100